

Codici 
 SUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sioux Gateway di Sioux City, Iowa (Stati Uniti d'America)
 sux – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sumera

Altro 
 Sux – album di Dirt Nasty del 2016
 Sux! – gruppo musicale italiano